Maison de Hohenzollern-Sigmaringen, branche aînée de la famille des Hohenzollern,
 Principauté de Hohenzollern-Sigmaringen, ancienne principauté allemande.